Viáfara pode referir-se a:

 Jhon Viáfara – Futebolista colombiano que atua como meio-campo;
 Julián Viáfara – Futebolista colombiano que atua como goleiro.

Desambiguações de sobrenomes